

Cinema 
 The Ransom – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Société des Etablissements L. Gaumont
 The Ransom – cortometraggio del 1912 diretto da Harry C. Mathews
 The Ransom – film del 1916 diretto da Edmund Lawrence
 The Ransom – film del 1917 diretto da Milton J. Fahrney
 Doppio colpo (The Ransom) – film del 1977 diretto da Richard Compton

Pagine correlate 
 Ransom